Kanadski pokal je lahko:
 Kanadski pokal v curlingu.
 Kanadski pokal v golfu.
 Kanadski pokal v floorballu.
 Kanadski pokal v hokeju na ledu.
 Kanadski pokal v jadranju.
 Kanadski pokal v kolesarstvu.
 Kanadski pokal v rokoborbi. 
 Kanadski pokal v rugbyju.
 Kanadski pokal v softballu.
 Odprti kanadski pokal v nogometu.

Športne prireditve v Kanadi